Happyland (attractiepark) - Zwitsers attractiepark
 Happyland (ep) - ep van Jacin Trill